Hexenfinger steht für: 

 Die Laubblätter der Essbaren Mittagsblume
 Trøllkonufingur, ein Monolith auf den Färöer-Inseln